François-André-Adrien Pluquet (1716-1790), philosophe et historien français ;
 Jean-Jacques-Adrien Pluquet (1720-1807), frère du précédent, médecin français ;
 Frédéric Pluquet (1781-1831), chimiste et antiquaire français ;
 Sophie Pluquet (1970-), lutteuse française.

Homonymie de patronyme